Maria Adelaide de Barcelos de Machado de Bettencourt Carvalhal(Conceição, Angra do Heroísmo, 5 de Janeiro de 1851 - São Pedro, Angra do Heroísmo, 20 de Fevereiro de 1930. Foi filha de Francisco de Paula de Barcelos Machado de Bettencourt e Maria Isabel Borges do Canto e Teive de Gusmão.

Relações familiares 
Casou na freguesia da Conceição, Angra do Heroísmo em 31 de Janeiro de 1830 com  José Pimentel Homem de Noronha (Topo, ilha de São Jorge, 12 de Abril de 1849 - Villa Maria, São Pedro, Angra do Heroísmo, 28 de Agosto de 1933). Deste casamento nasceu:

Alberto de Barcelos e Noronha, nasceu em 1881 na freguesia de São Pedro, Angra do Heroísmo. Casou com Ambrosina Beatriz da Silveira Noronha em 12 de Julho de 1908 na Urzelina, Velas, ilha de São Jorge.

Ver também
A Quinta da Villa Maria, é propriedade da família Noronha 

Naturais de Angra do Heroísmo